

Cinéma et télévision
 Birdland est un film canadien réalisé par Peter Lynch en 2018.
 Birdland est un film d'animation réalisé par Frank Moser et Paul Terry en 1935.
 Birdland est un film d'animation américain réalisé par Stephen Cole Webley en 2011.
 Birdland est une série télévisée américaine créée en 1994.

Musique
 Birdland est un club historique de jazz new-yorkais.
 Birdland est un album des Yardbirds aux invités tels que Jeff Beck, Slash ou Brian May.
 Birdland est une chanson de Patti Smith parue sur l'album Horses.
 Birdland est aussi l'un des titres les plus connus du groupe de jazz fusion Weather Report, qui a été, notamment repris en version vocale par The Manhattan Transfer.

Homonymie de titre